— мережевий комутатор.
 Switch — умовний перехід в мовах програмування.
 Switch — альбом австрійської групи INXS.
 Switch — дебетова карта, що випускалася у Великій Британії та у 2002 році була перейменована в Maestro.
 Switch — пародійне телешоу, що виходила на німецькому телеканалі ProSieben.
 Switch — гральна консоль, розроблена Nintendo.

Див. також 
 Перемикач (значення)